Романьї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Романьї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн

Див. також 
 Романьї-су-Ружмон
 Романь